«I Came 2 Party» — четвёртый сингл немецкой группы Cinema Bizarre. Был написан Martin Kierszenbaum, RedOne и Space Cowboy, для второго студийного альбома группы ToyZ (2009) и дебютного альбома в Америке — BANG!. Релиз состоялся 7-го августа 2009.

Список композиций 
U.S. Digital Download
 «I Came 2 Party» — 3:27

CD Maxi
 «I Came 2 Party» — 3:27
 «I Came 2 Party (Michael Mind Remix)» — 5:37
 «I Came 2 Party (Mobile Edit)» — 0:47

2-Track CD single
 «I Came 2 Party» — 3:27
 «I Came 2 Party (Michael Mind Remix)» — 5:37

Digital EP
 «I Came 2 Party» — 3:27
 «I Came 2 Party (Michael Mind Remix)» — 5:37
 «I Came 2 Party (T.Raumschmiere Remix)» — 7:04
 «I Came 2 Party (Mobile Edit)» — 0:47

Исполнители 
 Strify — вокал
 Space Cowboy — продюсер, вокал, автор слов
 Kiro — бас-гитара
 Yu — гитара
 Shin — ударные
 Romeo — клавишные инструменты

Ремиксы и остальные версии 
 «I Came 2 Party (Album Version)» — 3:27
 «I Came 2 Party (Video Version)» — 3:38
 «I Came 2 Party (Michael Mind Remix)» — 5:37
 «I Came 2 Party (T.Raumschmiere Remix)» — 7:04
 «I Came 2 Party (Mobile Edit)» — 0:47

Позиции в чартах

Дополнительно 

Синглы 2009 года
Синглы Island Records